Гео́ргий Навало́вский (; 28 июня 1986, Тбилиси, СССР) — грузинский и российский футболист, защитник «Динамо» Батуми.

Карьера 
Спортивная карьера Наваловского началась в 2003 году, когда он стал выступать за резервную команду тбилисского «Динамо». Уже с 2004 года стал также играть и за основной клуб, в составе которого за три сезона провёл 32 матча. Вместе с «Динамо» завоевал титул чемпиона Грузии 2004/2005. В 2007 году перешёл в «Олимпи» Рустави, в составе которого провёл 25 игр чемпионата Грузии, а также два матча первого квалификационного раунда Лиги чемпионов 2007/08.

В январе 2008 года Наваловский на правах свободного агента перешёл в махачкалинский «Анжи». После двух лет выступления за дагестанский клуб, в феврале 2010 года, был отдан в аренду в «Интер» Баку, вместе с которым стал чемпионом Азербайджана. В августе 2010 вместе с товарищем по команде Гочей Ходжава стал игроком нижегородской «Волги», за которую провёл 14 матчей. В январе 2011 года СМИ сообщили о переходе Наваловского во владикавказскую «Аланию», но в действительности он был арендован подмосковными «Химками», в составе которых сыграл 33 матча. Первые 10 игр сезона 2012/2013 провёл в составе клуба «Металлург-Кузбасс» из Новокузнецка, а в оставшуюся часть турнира (11 матчей) выступал за хабаровскую «СКА-Энергию». За дальневосточный клуб отыграл и весь следующий сезон.

В июне 2014 года Наваловский подписал контракт с новичком ФНЛ — клубом «Тосно», в составе которого провёл один сезон. Летом 2015 года, вместе с одноклубниками Нукри Ревишвили, Гогитой Гогуа и Альбертом Цховребовым, перешёл в «Дилу» из грузинского города Гори, но уже в феврале 2016 года вернулся в «СКА-Энергию». Летом 2016 перешёл в греческую «Верию», а с января 2017 присоединился к «Нефтчи» Баку. С июля 2017 года снова стал игроком хабаровского СКА.

23 июля 2018 подписал соглашение с минским «Динамо». 3 марта 2019 перешёл в «Динамо» из Батуми.

Достижения 
 Командные
 Чемпион Азербайджана: 2009/10
 Победитель Первого дивизиона России: 2009
 2-е место в Первом дивизионе России (выход в Высший дивизион): 2010

Статистика

Клубная карьера

Примечания 

Футболисты Грузии
Футболисты России
Игроки сборной Грузии по футболу
Игроки ФК «Динамо» Тбилиси
Игроки ФК «Металлург» Рустави
Игроки ФК «Анжи»
Игроки ФК «Шамахы»
Игроки ФК «Волга» Нижний Новгород
Игроки ФК «Химки»
Игроки ФК «Новокузнецк»
Игроки ФК «СКА-Хабаровск»
Игроки ФК «Тосно»
Игроки ФК «Дила»
Игроки ФК «Верия»
Игроки ФК «Нефтчи» Баку
Игроки ФК «Динамо» Минск
Игроки ФК «Динамо» Батуми